

Верес (Ровно)

Волынь (Луцк)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря-МАЛС (Луганск)

Карпаты (Львов)

Кремень (Кременчуг)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлург (Запорожье)

Нива (Винница)

Нива (Тернополь)

Николаев 
До 2 октября 1994 года команда называлась «Эвис».

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Таврия (Симферополь)

Темп (Шепетовка)

Торпедо (Запорожье)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 1994/1995 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 1994/1995 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 1994/1995